El nombre John Adams puede referirse a:

Políticos estadounidenses 
 John Adams Jr. (1735-1826), 2º presidente de los Estados Unidos.
 John Quincy Adams (1767–1848), 6º presidente de los Estados Unidos.

Músicos 
 John Luther Adams (1953), compositor estadounidense.
 John Adams (compositor) o John Coolidge Adams (1947), compositor y director de orquesta estadounidense.

Otros 
 John Adams (????-1938), arquitecto británico activo en Uruguay.
 John Bertram Adams (1920-1984),  físico nuclear británico.
 John Bodkin Adams (1899-1983), asesino en serie.
 John Couch Adams (1819–1892), matemático y astrónomo inglés.
 John Joseph Adams (1976), editor norteamericano de ciencia ficción.
 John Adams, miniserie de televisión sobre el presidente John Adams Jr.
 (3726) Johnadams, asteroide.